Verda steht für

 Verda – Grüne Graubünden (heute Grüne Graubünden/Verda Grischun), politische Partei in Graubünden (Schweiz)
 Verda (Louisiana), eine Gemeinde im US-Bundesstaat Louisiana
 Ostrov (Březová), bis 1948 Verda

Verda ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Verda (1910–1982), Schweizer Politiker
 Johann Anton Verda (~1550–~1600), österreichischer Architekt, Steinmetz und Baumeister
 Johann Baptist Verda von Verdenberg (~1582–1648), österreichischer Hofkanzler

Siehe auch:
 Verdat
 Werda (Begriffsklärung)